Stradivarius peut désigner :
 Antonio Stradivari dit « Stradivarius » (1644-1737), luthier italien ;
 Stradivari, film franco-italien réalisé par Giacomo Battiato, sorti en 1988 ;
 (19189) Stradivari, astéroïde de la ceinture principale, découvert en 1991.

Voir aussi